Németország
Bärenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Bad Kreuznach járásában
Bärenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Hunsrück járásában